Grote ima više značenja:
 Grote
 Grote (Kjeti)
 Grote (Kozenca)
 Grote (Mesina)
 Grote (Salerno)